Biografies:
 Grigori Ordjonikidze (àlies Sergó Ordjonikidze) fou un important líder bolxevic d'origen georgià.
 Geografia:
 Rússia:
 El Territori de Stàvropol, anomenat fins a l'any 1943 territori d'Ordjonikidze, és un subjecte federal de la Federació Russa.
 Vladikavkaz, anomenada fins a l'any 1990 Ordjonikidze, és una ciutat capital de la República d'Ossètia del Nord - Alània.
 Ordjonikidze és un khútor del Territori de Krasnodar, del districte de Krimsk i part del municipi de Moldavànskoie.
 Ordjonikidze és un khútor del Territori de Krasnodar, part de la stanitsa de Kanevskaia.